Majestic är Gamma Rays åttonde album. Den släpptes 2005.

Låtar på albumet
"My Temple"
"Fight"
"Strange World"
"Hell Is thy Home"
"Blood Religion"
"Condemned to Hell"
"Spiritual Dictator"
"Majesty"
"How Long"
"Revelation"
"Hellfire"

Musikalbum 2005
Album av Gamma Ray